Rock, Rock, Rock může být:

 Rock, Rock, Rock (film) – americký film z roku 1956
 Rock, Rock, Rock (soundtrack) – soundtrack ke stejnojmennému filmu
 Rock, Rock, Rock (seriál) – jihokorejský televizní seriál